El término Beatriz de Bobadilla puede referirse a:

 Beatriz de Bobadilla (c. 1440-1511), marquesa de Moya, esposa de Andrés Cabrera, partidaria y amiga de Isabel la Católica.

 Beatriz de Bobadilla (c. 1460-1504), sobrina de la anterior, llamada la Cazadora, gobernadora de La Gomera;